Der Sündenbock steht für:

 Der Sündenbock (1940), deutscher Spielfilm von Hans Deppe
 Der Sündenbock (1958), britischer Spielfilm von Robert Hamer
 Der Sündenbock (1982), sowjetischer Spielfilm von Eldor Magomatowitsch Urasbajew

Siehe auch:
 Scapegoat
 Sündenbock